Ouija: L'origine du mal
Génération perdue 3 : L'origine du mal
Ginger Snaps : Aux origines du mal
Saison 5 de Dr House#Épisode 4 : L'Origine du mal